Mozarthaus (Augsburg), een museum over Wolfgang Amadeus Mozart in Augsburg, Duitsland
 Mozarthaus (Sankt Gilgen), een museum over Anna Maria Mozart (moeder van onder anderen Wolfgang Amadeus) in Sankt Gilgen, Oostenrijk
 Geboortehuis van Mozart, een museum over Wolfgang Amadeus Mozart in Sankt Gilgen, Oostenrijk
 Mozarts Wohnhaus, een museum over Wolfgang Amadeus Mozart en de rest van het gezin Mozart in Salzburg
 Mozartwohnung (Wenen) (Figarohaus), een museum over Wolfgang Amadeus Mozart in Wenen, Oostenrijk

Zie ook 
 Bertramka, een museum over Wolfgang Amadeus Mozart in Praag, Tsjechië